Фра́нко может означать:

Фамилия 
Франко — испанская (), итальянская () и украинская () фамилия.

Известные носители:
 Франко Пальма, Алан (род. 1998) — эквадорский футболист.
 Франко, Алан Хавьер (род. 1996) — аргентинский футболист.
 Франко де Соуза, Андерсон Виллиан (род. 1992) — бразильский футболист.
 Франко, Антонио (род. 1937) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Франко Валенсия, Беатрис Ирене (род. 1987) — колумбийская шахматистка.
 Франко, Вандер (род. 2001) — доминиканский бейсболист.
 Франко, Вероника (1546—1591) — итальянская куртизанка и поэтесса.
 Франко, Гильермо (род. 1976) — мексиканский футболист аргентинского происхождения.
 Франко, Даниеле (род. 1953) — итальянский финансист и политик.
 Франко, Дарио (род. 1969) — аргентинский футболист, защитник.
 Франко, Джеймс (род. 1978) — американский актёр, продюсер и режиссёр, сценарист, педагог.
 Франко, Джованни-Баттиста (ок. 1510 — 1561) — итальянский живописец.
 Франко, Дэйв (род. 1985) — американский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Франко Диас, Иван Рене (род. 2000) — парагвайский футболист.
 Франко, Иван Яковлевич (1856—1916) — украинский писатель и поэт, учёный, публицист, деятель революционного движения.
 Франко, Кармен (1926—2017) — испанская аристократка, единственная дочь диктатора Испании, генерала Франсиско Франко.
 Франко, Корин (в девичестве Пети; род. 1983) — французская футболистка.
 Франко, Леонардо Ноэрен (род. 1977) — аргентинский футболист.
 Франко, Лерин (род. 1982) — парагвайская спортсменка, копьеметательница.
 Франко, Мануэль (1871—1919) — парагвайский политик, президент Парагвая.
 Франко, Мишель (род. 1979) — мексиканский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Франко, Ней (род. 1966) — бразильский футболист и тренер.
 Франко, Николас (1891—1977) — испанский политик, брат Франсиско Франко.
 Франко, Нэйан (1861—1930) — американский скрипач и дирижёр.
 Франко, Ольга Фёдоровна (1896—1987) — советская украинская кулинарка, автор поваренных книг, жена П. И. Франко.
 Франко, Педро (род. 1991) — колумбийский футболист, защитник аргентинского клуба «Сан-Лоренсо де Альмагро» и сборной Колумбии.
 Франко, Педро Даниэль (род. 1966) — аргентинский боксёр-профессионал.
 Франко, Пётр Иванович (1890—1941) — украинский писатель и политик, сын Ивана Франко.
 
 Франко, Рафаэль (1896—1973) — парагвайский политик, президент Парагвая.
 Франко, Рикардо (1949—1998) — испанский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Франко Окампос, Сенон (род. 1956) — парагвайский шахматист.
 Франко, Тарас Иванович (1889—1971) — украинский писатель, сын Ивана Франко.
 Франко, Франсиско (1892—1975) — глава государства Испании, регент и каудильо (вождь).
 Франко, Федерико (род. 1962) — парагвайский политик, президент Парагвая.
 Франко, Фульвия (1931—1988) — итальянская актриса.
 Франко, Хесус (1930—2013) — испанский кинорежиссёр, оператор, сценарист, продюсер и композитор.
 Франко, Хорхе (род. 1962) — колумбийский писатель.
 Франко, Хуан Карлос (род. 1973) — парагвайский футболист, защитник.
 Франко, Чиччо (1930—1991) — итальянский неофашистский профсоюзный деятель, лидер восстания в Реджо-ди-Калабрия.
 Франко, Эдгардо (более известный как Эль-Хенераль; род. 1969), — панамский певец, рэпер.
 Франко, Юре (род. 1962) — югославский горнолыжник.
 Таварес Франко, Луис Карлос (Кайо) (1955—2019) — бразильский футболист, тренер.

Другое 
 Франко — условия купли-продажи.
 Франко — употребляемое иногда испанское и итальянское наименование для денежной единицы франк.

См. также 
  (Franco)
 
 Франко Кёльнский